Send Me an Angel steht für:

 Send Me an Angel (Real-Life-Lied), Lied von Real Life (1983)
 Send Me an Angel (Scorpions-Lied), Lied von den Scorpions (1990)
 Send Me an Angel (Album), Album von Vision Divine (2002)